Sveti Ivan je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 198 stanovnika te 60 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 227 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji